Hangover, termine che in inglese si riferisce ai postumi dell'ubriachezza, può riferirsi a:

Cinema e televisione 
 Hangover – dodicesimo episodio della prima stagione della serie televisiva L'ora di Hitchcock

Musica 
 Hangover – primo nome del gruppo musicale francese BB Brunes
 Hangover – singolo di Veronica Vitale del 2010
 Hangover – singolo di Taio Cruz del 2011, dall'album TY.O
 Hangover – singolo di Psy del 2014
 Hangover – singolo degli Alestorm del 2014, dall'album Sunset on the golden age
Hangover – singolo di Coez del 2013

 In hangover – singolo di Jesto del 2015, dall'album Mamma ho ingoiato l'autotune 2
 Hangover – singolo di Gemitaiz del 2016

Pagine correlate 
 The Hangover
 The Hangovers